Алекса́ндр Никола́евич Тру́бников (23 апреля 1853 года, Санкт-Петербургская губерния — 21 октября 1922) — российский государственный и военный деятель, мемуарист, шталмейстер (1902).

Биография 
Происходил из потомственных дворян Санкт-Петербургской губернии. Родился в семье отставного штабс-ротмистра. В январе 1855 года был пожалован в пажи в память заслуг деда, генерал-лейтенанта Корсакова. Из камер-пажей (с 12.07.1869) был выпущен из Пажеского корпуса 21 июля 1870 года в корнеты лейб-гвардии Уланского полка.. В 1874 году назначен полковым адъютантом.

С Уланским полком вступил в русско-турецкую войну 1877—1878 годов: участвовал в осаде Плевны, битве при Горном Дубняке, сражении при Телише, переходе через Балканы и битве под Филиппополем; за боевые отличия награждён несколькими орденами. Был адъютантом начальника 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. Путь своего полка описал в книге «Краткие записки о действиях лейб-гвардии Уланского полка (1877—1878)».

В 1880 году вышел в отставку с военной службы и был определён в гражданскую службу, чиновником особых поручений при Министре внутренних дел.

Чины: действительный статский советник (1891), шталмейстер (1902). Камергер (1893).

Избирался почётным мировым судьёй Санкт-Петербургского уезда (1887), петербургским уездным предводителем дворянства (1890—1893), председателем съезда мировых судей Санкт-Петербургского уезда (1891).

В 1894—1901 годах занимал пост орловского губернатора. За это время при деятельном участии Трубникова в губернии была проведена первая всеобщая перепись населения; в 1898 году открыто трамвайное движение и устроено электрическое освещение трамвайных линий по проекту бельгийской фирмы «Compagnie mutuelle de tramways»; в 1900 — разбит новый городской бульвар, год спустя названный в честь бывшего губернатора «Трубников бульвар», а также открыта Пушкинская общественная библиотека с читальней, деньги на которую собирались по подписке горожанами всех сословий.

Во время голода в 1898 году препятствовал организации бесплатных столовых для нуждающихся (голодающих) крестьян. Из статьи Л.Н. Толстого "Голод или не голод":Но оказывается, что не только расширить дело, но и продолжать его почти нельзя. Продолжать же нельзя по следующим причинам:

Орловский губернатор не разрешает открывать столовые: 1) без соглашения с местным попечительством, 2) без обсуждения вопроса об открытии каждой столовой с г. земским начальником и 3) без того, чтобы заблаговременно не уведомлять губернатора о том, сколько нужно открывать столовых в известной местности.

<...>

Так что, несмотря на несомненную нужду народа, несмотря на средства, данные жертвователями для помощи этой нужде, дело наше не только не может расшириться, но находится в опасности быть совершенно прекращенным.Также в годы его правления были построены казармы и конюшни для 51-го Черниговского драгунского полка, перестроен Петропавловский собор, заложены Иверская и Покровская церкви, открыта 2-я классическая мужская гимназия.

Как председатель Орловской учёной архивной комиссии, распорядился создать губернский музей для хранения памятников старины и предметов, собранных комиссией. Музей открылся в 1897 году и стал основой для современного Областного краеведческого музея. Также состоял почётным членом Орловского губернского попечительства детских приютов (с 1905) и товарищем председателя Орловского отдела ИППО. Был почётным гражданином Орла, Мценска и Трубчевска, а также членом просветительских и благотворительных учреждений.

В память о Трубникове в губернском музее был установлен его портрет, а в фельдшерской школе — учреждена стипендия имени Трубникова.

В 1901 году был назначен почетным опекуном и управляющим двора князя Георгия Максимилиановича Романовского, герцога Лейхтенбергского, в 1906 — управляющим Двора герцога Лейхтенбергского и опекуном над личностью и имуществом князя Сергее Георгиевича и княжны Елены Георгиевны Романовских, герцога и герцогини Лейхтенбергских. В 1912—1913 состоял попечителем при Сергее Георгиевиче Романовском.

В 1912 году был назначен присутствующим членом Государственного совета, примкнул к правой группе.

После революции 1917 года эмигрировал во Францию, с 1921 года жил в Каннах. Был церковным старостой, оставил воспоминания, опубликованные в России в 2004 году.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1877)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1878)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1878)
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1896)
 Орден Святой Анны 1-й ст. (1901)
 Орден Святого Владимира 2-й ст. (1903)
 Орден Белого Орла (1907)
 Орден Святого Александра Невского (1911)
 Медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения» (1897)
 Знак отличия беспорочной службы за 40 лет (1916)

Семья 
Был женат на Екатерине Александровне Власовой. Их дети:

 Николай (1881—1904)
 Трубников, Александр Александрович (1882—1966), искусствовед, журналист, сотрудничал в газете Русская мысль, журналах Старые годы и Аполлон. Похоронен в Медоне.
 Георгий (1884—1924), штабс-ротмистр Кабардинского конного полка, женат вторым браком на Надежде Вячеславовне Палицыной (урожд. фон-Брадке; 1886—?)

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 , ISBN 5-224-04189-9.

Ссылки 

 
 
 

Выпускники Пажеского корпуса
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Офицеры Российской империи
Санкт-Петербургские уездные предводители дворянства
Почётные опекуны
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Шталмейстеры (Российская империя)
Действительные статские советники
Почётные граждане Орла
Члены Государственного совета Российской империи
Русские эмигранты первой волны во Франции